est le titre de plusieurs films américains adaptés de la pièce, puis roman Les Deux Orphelines d'Adolphe d'Ennery et Eugène Cormon :

 , film américain de Francis Boggs, sorti en 1907 ;
 , film américain d'Otis Turner et Francis Boggs, sorti en 1911 ;
 , film américain de Herbert Brenon, sorti en 1915 ;
 , titre original des Deux Orphelines, film français de Maurice Tourneur, sorti en 1933 ;

Voir aussi